La Superliga A 2006-2007 è stata la 16ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Poule retrocessione

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007